Il doppio del torneo di tennis WTA Argentine Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Lori McNeil e Mercedes Paz che hanno battuto in finale Manon Bollegraf e Nicole Krijger-Jagerman 6-1, 2-6, 6-1.

Teste di serie

 Zina Garrison /  Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Mercedes Paz (Campionesse)
 Petra Huber /  Myriam Schropp (secondo turno)
 Manon Bollegraf /  Nicole Krijger-Jagerman (finale)

 Isabel Cueto /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Caterina Nozzoli /  Nanette Schutte (quarti di finale)
 Leslie Allen /  Adriana Villagran-Reami (quarti di finale)
 Emilse Rapponi-Longo /  Patricia Tarabini (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Argentine Open 1986